Vila Velha, ou distrito-sede, é um distrito do município brasileiro de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de  habitantes, sendo  homens e  mulheres, possuindo um total de  domicílios particulares. 

Apesar da fundação da cidade em 23 de maio de 1535, foi oficialmente criado pela lei estadual nº 212, de 30 de novembro de 1896. Chegou a ser rebaixado a distrito de Vitória pelo decreto estadual nº 1.102, de 27 de abril de 1931, mas voltou à categoria de município pelo decreto nº 5.041, de 11 de julho de 1934. Pelo decreto-lei estadual nº 15.177, de 31 de dezembro de 1943, voltou a ser distrito de Vitória, restabelecendo-se como município em 26 de julho de 1947.

Ligações externas 
 

Distritos de Vila Velha